Nazairiennes – abitanti di Saint-Nazaire (Loira Atlantica)
Nazairiennes – abitanti di Saint-Nazaire (Pirenei Orientali)